Грекс () — термин, принятый в отрасли цветоводства, занимающейся растениями семейства Орхидные.

Термин образован от латинского существительного grex (мн. ч. greges) — стадо, стая, табун; толпа, группа, общество; отряд, шайка. Введён Карлом Линнеем для использования биноминальной номенклатуры в классификации искусственных гибридов.

Грексом может называться гибрид между двумя или более видами, между двумя или более грексами и между двумя или более видами и грексами. 

Правила и рекомендации по номенклатуре и регистрации гибридов и сортов орхидей опубликованы в справочнике Orchid Nomenclature and Registration (fourth edition 1993).

Именование 
Полное название грекса состоит из двух слов: названия рода (или названия гибридного рода) и эпитета грекса. Название рода обычно записывают курсивом, а название грекса — прямым шрифтом, при этом собственно название грекса может состоять как из одного, так и из большего числа слов.

Каждое слово эпитета грекса должно начинаться с заглавной буквы. Однократно в эпитете могут использоваться слова: «grex» или «gx».

Начиная с 1 января 2010 года эпитет грекса не может использоваться, если он идентичен эпитету нотовида того же происхождения.

Растения, полученные в результате скрещивания грекса и нотовида одного и того же происхождения, не могут образовывать новые грексы. 

Название грекса может быть принято, если приняты имена обоих родителей.

Нотовиды и грексы, созданные до 1 января 2010 года, должны различаться по способу написания. Эпитет нототаксона пишется курсивом, со строчной буквы, перед ним ставится знак «×». Эпитет грекса пишется с заглавной буквы, обычным шрифтом и без знака «×» перед эпитетом. 

Полное название культивара (клона) состоит из названия рода, названия грекса и названия культивара (последнее пишется в одиночных кавычках).

Примеры названий грексов:

 Phalaenopsis Bronze Maiden (Mrs Lester McCoy) 1964
 = Phalaenopsis schilleriana × Phalaenopsis mannii
 здесь Mrs Lester McCoy — создатель грекса, 1964 — год официальной регистрации грекса.
 Dendrobium Stardust
 ×Darwinara Charm

Примеры названий культиваров:
 Paphiopedilum Maudiae 'Queen' — полное название культивара 'Queen', одного из культиваров грекса Paphiopedilum Maudiae.
  × .
 ×Vuylstekeara Cambria 'Plush'
 здесь ×Vuylstekeara — гибридный род, созданный путём скрещивания растений из родов Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum.

Клоном в цветоводстве называется конкретный представитель грекса, а также его вегетативное потомство (в том числе полученное при помощи массового меристемного клонирования).

Официальной международной регистрации подлежат именно грексы, в то время как клонам присуждаются различные награды многими национальными орхидными обществами. На клоны орхидей распространяются международные соглашения о сортах растений, в частности, преследуется фальсификация при продаже.

Оригинатором (Originator Name) грекса считается селекционер — владелец материнского растения. При регистрации указывается также регистрант (Registrant Name) — человек, подавший заявку на регистрацию, при этом необходимым условием является наличие цветущего экземпляра данного грекса.

См. также 
 Международный кодекс номенклатуры культурных растений

Примечания

Ссылки 
 The International Orchid Register
 Robert Bedard. Orchid Nomenclature.

Комнатные растения
!